El término casa del lago puede referirse a:

 La Casa del Lago Juan José Arreola, un centro cultural de la Ciudad de México;
 La casa del lago, una película estadounidense de 2006.